Берёзковский сельсовет

 Берёзковский сельсовет — в Докшицком районе Витебской области
 Берёзковский сельсовет — в Хотимском районе Могилёвской области